Dębówko peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Dębówko, village de la voïvodie de Lubusz
 Dębówko, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie